О’Брайен, Джим () или О’Брайен, Джимми ():
 О’Брайен, Джим (род. 1949) — американский баскетболист и тренер.
 О’Брайен, Джим (род. 1951) — американский баскетболист.
 О’Брайен, Джим (род. 1952) — американский баскетбольный тренер, работавший с командами NCAA и НБА.
 О’Брайен, Джим (1936—1996) — игрок в австралийский футбол.
 О’Брайен, Джим (род. 1947) — игрок в американский футбол.
 О’Брайен, Джим (род. 1926) — канадский спринтер.
 О’Брайен, Джим (1897—1969) — новозеландский регбист.
 О’Брайен, Джим (1947—2012) — английский театральный и телевизионный режиссёр происхождения.
 О’Брайен, Джим (1939—1983) — американский репортёр и метеоролог, телеведущий прогноза погоды на канале WPVI-TV.
 О’Брайен, Джим (род. 1987) — шотландский футболист.
 О’Брайен, Джим (род. 1945) — ирландский хёрлер.
 О’Брайен, Джим (род. 1989) — американский хоккеист.
 О’Брайен, Джимми (1885—1954) — игрок в австралийский футбол.
 О’Брайен, Джимми (род. 1938) — ирландский хёрлер.